Narses steht für:

 Narses († 302), Sassanidenkönig, siehe Narseh
 Narses (490–574), oströmischer Eunuch und General unter Justinian I.
 Narses (Feldherr) († 605), oströmischer Feldherr unter Maurikios

Siehe auch:
 Nerses